Maagd (sterrenbeeld) - het sterrenbeeld Virgo.
Virgocluster - een cluster van sterrenstelsels, vanaf de aarde te zien in het sterrenbeeld Maagd (Virgo).
Virgosupercluster - de supercluster waartoe onder andere de Virgocluster en de Lokale Groep behoren.
Virgo (zwaartekrachtgolvendetector) - een zwaartekrachtgolvendetector.
Virgo (geslacht) - een geslacht van vlinders.